In 2020 werd het 104de Campeonato Amazonense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en begon op 21 januari 2020. 

Op 20 maart werd het kampioenschap beëindigd vanwege de coronacrisis in Brazilië. Er werd later beslist om de competitie definitief stop te zetten, hoewel andere staatskampioenschappen van eind juni tot begin augustus wel hervat werden. Er kwam geen kampioen en geen degradatie. Op 8 juli maakte de FAF bekend dat de rangschikking tot dusver gebruikt zou worden om de deelnames aan de nationale competities van 2021 te bepalen. Op 30 september werd de competitie officieel bekend, hoewel sommige staatskampioenschappen in november nog hervat zouden worden. 

Op 11 december kwam de FAF opnieuw bij elkaar en werd er beslist om in 2021 alsnog een kampioenschap te organiseren. er werd niet verder gegaan op de eerdere resultaten, maar er kwam een nieuw, afgeslankt kampioenschap. De competitie werd van 15 februari tot 1 maart gespeeld. Op 21 januari maakte Princesa do Solimões bekend dat zij niet zouden aantreden vanwege het stijgend aantal besmettingen en sterfgevallen in de regio. Dit zou geen gevolgen hebben voor de club en ze mochten wel aantreden in de editie van 2021, die aansluitend op deze competitie gespeeld werd.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Totaalstand

Kampioen

Eerste toernooi
Hieronder de standen van het geannuleerde kampioenschap

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de eerste fase door

Tweede toernooi

Eerste fase

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Ama